Кубок Кипра по футболу 2008/09 года () — 67-й розыгрыш Кубка Кипра по футболу.

Первый раунд

Второй раунд 
Следующие 4 клуба были освобождены от прохождения первого раунда:

 АПОЭЛ (победитель Кубка Кипра по футболу 2007/2008)
 Анортосис (финалист Кубка Кипра по футболу 2007/2008)
 Аполлон Лимасол
 Омония Никосия

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com
 

2008/2009
Спорт на Кипре в 2008 году
Спорт на Кипре в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году